Dobryszyce peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Łódź
 Dobryszyce, une gmina rurale du powiat de Radomsko
 Dobryszyce, village et siège administratif (chef-lieu) de la gmina ci-dessus